La voz Kids puede referirse a:
La voz Kids (Albania), versión para Albania del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La voz Kids (Arabia), versión para Oriente Medio del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La voz Kids (Australia), versión para Australia del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
''La voz Kids (Azerbaiyan)'', versión para Australia del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La voz Kids (Colombia), versión para Colombia del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La voz Kids (España), versión para España del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La Voz Kids (Estados Unidos), versión para Estados Unidos del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La voz Kids (México), versión para Mexico del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La voz Kids (Perú), versión para Perú del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.
La voz Kids (Uruguay), versión para Perú del reality show The Voice Kids, originado en los Países Bajos.

Véase también 
Voz
La Voz
La Voz Senior